Кунтис ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас.  Занимает площадь 79,8 км². Население — 5 115 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Cuntis, Turísmo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры